Rhode är ett släkte av spindlar. Rhode ingår i familjen ringögonspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ringögonspindlar